|-
| 78301 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78302 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78303 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78304 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78305 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78306 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78307 - || || 12 d'agost, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78308 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78309 - || || 5 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78310 - || || 5 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78311 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78312 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78313 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78314 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78315 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78316 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78317 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78318 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78319 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78320 - || || 11 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78321 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78322 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78323 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78324 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78325 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78326 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78327 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78328 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78329 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78330 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78331 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78332 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78333 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78334 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78335 - || || 13 d'agost, 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| 78336 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78337 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78338 - || || 13 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78339 - || || 13 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78340 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78341 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78342 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78343 - || || 14 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78344 - || || 14 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78345 - || || 11 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78346 - || || 11 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78347 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78348 - || || 12 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78349 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78350 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78351 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78352 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78353 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78354 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78355 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78356 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78357 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78358 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78359 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78360 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78361 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78362 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78363 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78364 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78365 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78366 - || || 14 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78367 - || || 15 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78368 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78369 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78370 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78371 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78372 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78373 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78374 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78375 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78376 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78377 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78378 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78379 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78380 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78381 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78382 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78383 - || || 15 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78384 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78385 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78386 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78387 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78388 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78389 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78390 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78391 Michaeljäger || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78392 Dellinger || || 9 d'agost, 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 78393 Dillon || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 78394 Garossino || || 9 d'agost, 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 78395 - || || 16 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78396 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78397 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78398 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78399 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78400 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
8